Düberg ist der Familienname von:

 Axel Düberg (1927–2001), schwedischer Schauspieler
 Carl Düberg (1801–1849), deutscher Maler
 Christian Düberg (1806–1873), deutscher Jurist und Publizist